Redcliffe steht für

 Redcliffe (Australien), eine Stadt in Queensland in Australien ()
 Redcliffe Peninsula, eine Halbinsel in Queensland in Australien ()
 Redcliff (Simbabwe), eine Stadt in Simbabwe ()

 John Redcliffe-Maud, Baron Redcliffe-Maud (1906–1982), einen britischen Minister